Самар ( ) — провинция Филиппин, ранее носившая название Западный Самар.

География 
Занимает юго-западную часть одного из самых крупных островов Филиппинского архипелага, острова Самар. Административный центр провинции — город Катбалоган. Граничит с провинциями Северный Самар на севере и Восточный Самар на востоке. На западе отделен от соседнего острова Лейте узким проливом Сан-Хуанико, соединяющим море Самар и залив Лейте. Площадь провинции — 5591,0 км².

История 
Остров открыл и исследовал в 1543 году испанский мореход Руи Лопес де Вильялобос. В отдельную провинцию Самар был преобразован в 1768 году.

Население 
Население — 733 377 чел. (2010). Плотность населения — 131,17 чел./км².

Население говорит в основном на языке варай-варай, входящем в группу языков бисайя (висайя). В отдельных районах распространены языки себуано и самареньо (диалект языка самар-лейте), той же группы языков.

Административное деление 
В административном отношении делится на 24 муниципалитет и 2 города.

Города 

 Калбайог (Calbayog)
 Катбалоган (Catbalogan)

Муниципалитеты

Ссылки 
 Сайт провинции 

Провинции Филиппин